Городские пижоны может означать:
 Городские пижоны (фильм) — комедия Рона Андервуда, снятая в 1991 году.
 Городские пижоны 2: Легенда о золоте Кёрли — комедия Пола Вейланда, снятая в 1994 году.
 Городские пижоны (телепрограмма) — телепроект, выпускаемый Первым каналом с 2008 года.